Стюрлер — немецкая фамилия. Известные носители:

 Стюрлер, Александр Николаевич (1825—1901) — генерал от кавалерии, член Государственного совета.
 Стюрлер, Николай Карлович (1784—1825) — полковник, флигель-адъютант, командир лейб-гвардии Гренадерского полка.